Глухова — женская форма русской фамилии Глухов, и топоним.

Фамилия 
 Глухова, Валентина Матвеевна (1928—2007) — советский и российский энтомолог, доктор биологических наук.
 Глухова, Ирина Максимовна (род. 1953) — российская художница.
 Глухова, Лариса Юрьевна (род. 1976) — российский юрист.
 Глухова, Ольга Евгеньевна (род. 1970) — российский учёный-физик, доктор физико-математических наук.

Топоним 
 Глухова — деревня в Лугинском районе Житомирской области Украины.
 Глу́хова — деревня в Усть-Кутском районе Иркутской области России, упразднена в 2015 году.

См. также